Giovanni Andrea Barotti, un littérateur italien du XVIII siècle ;
 Lorenzo Barotti, un prédicateur, biographe et poète italien.